Osoby o tym nazwisku:
 Aaron Sieracki – amerykański zapaśnik
 Franciszek Sieracki – polski wojskowy
 Keith Sieracki – amerykański zapaśnik